Чапра́к, чепра́к або вальтрап — суконна, килимова, хутряна підстилка під кінське сідло, поверх пітника.
 Чапра́к — найтовстіша і найміцніша частина шкури тварини, з якої виготовляють шкіру для підметок і для технічних потреб.

Примітки